Dominique Makowski est un psychologue français.

Carrière 
Dominique Makowski est diplômé de l'université de Paris avec un master de neuropsychologie en 2014, et a obtenu son doctorat en 2018, sous la direction de Serge Nicolas.

Récompenses et prix 
Makowski a reçu le prix du meilleur article 2020 de la  pour son article de doctorat Phenomenal, bodily and brain correlates of fictional reappraisal as an implicit emotion regulation strategy. Son logiciel de statistiques bayésiennes, bayestestR, a reçu une mention élogieuse de la  (SIPS) en 2020. Il a également reçu le Presidential Postdoctoral Fellowship de la Nanyang Technological University à Singapour.

Contribution scientifique 
Dominique Makowski est l'auteur de plus de 30 articles scientifiques liés à la psychologie, aux neurosciences et aux méthodes scientifiques.

Fiction 
La thèse de doctorat de Dominique Makowski, intitulée Cognitive Neuropsychology of Implicit Emotion Regulation through Fictional Reappraisal, propose une solution scientifique au  en la présentant dans le cadre des mécanismes de régulation émotionnelle nommé réévaluation par la fiction (fictional reappraisal).

Statistiques 
Makowski a contribué aux statistiques et notamment sur leur reproductibilité, en créant des outils qui facilitent la communication des résultats scientifiques. Il a également introduit et popularisé l'utilisation de la probabilité de direction (pd) dans les statistiques bayésiennes.

Développement de logiciels 
Makowski est l'auteur de plusieurs logiciels open source, dont NeuroKit pour le traitement du signal physiologique, easystats, une collection de packages R dédiés au traitement de modèles statistiques, et Pyllusion, un package Python pour générer des illusions d'optique.

Références

Liens externes 

Psychologue cognitiviste
Data-scientist
Psychologue français
Étudiant de l'université de Paris
Psychologue